Be1 Nacionalinė Futbolo Akademija er en litauisk fodboldklub fra Kaunas. Klubben har hjemmebane på Stadion i Be1 NFA (kapacitet 500).

Historie 
 Be1 NFA
Klubben blev stiftet i 2019. For nylig (2022–) spillet i Pirma lyga.

Titler

Nationalt 

 Pirma lyga (D2)
 Vindere (0):

 Antra lyga (D3)
 2. plads (1): 2021.

Historiske slutplaceringer

FK NFA

Be1 NFA

Klub farver

Bane farver

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Gintaras Krasauskas (2016 – 2018)
  Pablo Rios Freire (2021 – )

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Officiell Hemsida
 Facebook Be1 NFA
 Facebookseite der Nacionaline futbolo akademija
 lietuvosfutbolas.lt (2021)
 Komandas lapa vietnē lietuvosfutbolas.lt (Be1 NFA)

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2008